Ко́лтуши — железнодорожная платформа во Всеволожском районе Ленинградской области.

Расположена на линии Заневка — Павлово-на-Неве. Линия прошла здесь в 1940 году.

Платформа находится в местечке Карьер-Мяглово. Западнее проходит автодорога  (Токсово — посёлок имени Свердлова); на месте пересечения с железной дорогой устроен переезд.

Платформа Колтуши состоит из двух перронов.

Названа по деревне Колтуши, расположенной в 8 км севернее и являвшейся в разные времена местным территориальным центром (прихода, волости, сельского совета, сельского поселения).

Примечания 

Железнодорожные станции и платформы Всеволожского района
Остановочные пункты Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги